Oligomenthus är ett släkte av spindeldjur. Oligomenthus ingår i familjen Menthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Oligomenthus